Мурланд има више значења:
 Мурланд (Индијана)
 Мурланд (Оклахома)